

Patronyme 

 Baba Brinkman (1978-), rappeur et dramaturge canadien.
 Carl Gustaf von Brinkman (1764-1847), diplomate et écrivain suédois.
 Jacques Brinkman (1966-), joueur néerlandais de hockey sur gazon.
 Jasper Brinkman (1997-), joueur néerlandais de hockey sur gazon.
 Nienke Brinkman (1993-), coureuse de fond néerlandaise.
 Steve Brinkman (1978-), joueur canadien de volley-ball.
 Tamara Brinkman (1978-), actrice, animatrice de télévision et de radio néerlandaise.
 Thierry Brinkman (1995-), joueur néerlandais de hockey sur gazon.

Autres 
 Nombre de Brinkman, nombre sans dimension utilisé en transfert thermique.
 Royal Brinkman, fournisseur et installateur en horticulture sous serre.